

Patronymes 
Minaïev (masculin ; ) ou Minaïeva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 Dmitri Minaïev (1835-1889), poète et journaliste russe
 Evgueni Minaïev (1933-1993), haltérophile soviétique
 Igor Minaïev (1954-), réalisateur ukrainien
 Ivan Minaïev (1840-1890), linguiste et orientaliste russe
 Sergueï Minaïev (1975-), écrivain et journaliste russe
Patronyme russe